Мэдс Бернелл (; род. 6 марта 1994 года, США) — датский боец смешанного стиля, представитель полулёгкой и лëгкой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне, начиная с 2013 года. Известен по участию в турнирах престижных бойцовских организаций UFC, Bellator MMA, Cage Warriors. Бывший чемпион Cage Warriors в полулёгком весе.

Карьера в смешанных единоборствах

Начало профессиональной карьеры 
Мэдс Бернелл начал профессиональную карьеру в смешанных единоборствах в 2013 году, выступая в европейских промоушенах. В начале карьеры он одержал пять побед подряд, затем потерпел первую неудачу в карьере, проиграв Отто Тониссаару на турнире Octagon Athletes—2 техническим нокаутом во втором раунде. После этого поражения он провëл в европейских лигах ещё три боя и в каждом из них выходил победителем. До контракта с UFC имел профессиональный рекорд ММА 8–1.

Ultimate Fighting Championship 
Бернелл дебютировал на UFC 2 сентября 2017 года в бою против Мишела Празериса, заменив Ислама Махачева на турнире UFC Fight Night: Волков против Струве. Дебют сложился для него неудачным, он проиграл удушающим приёмом север-юг в третьем раунде.

После неудачного дебюта в самой престижной бойцовской организации мира свой второй бой он провëл 14 января 2018 года против Майка Сантьяго на турнире UFC Fight Night: Stephens vs. Choi, — выиграл единогласным решением судей.

27 мая 2018 года Бернелл встретился с Арнольдом Алленом на турнире UFC Fight Night: Thompson vs.Till. Он вёл по очкам, но в итоге досрочно проиграл удушающим приёмом в третьем раунде.

7 сентября 2018 года Бёрнелл расторг контракт с UFC.

Cage Warriors 
7 сентября 2018 года стало известно о том, что Бернелл подписал контракт с Cage Warriors.

17 ноября 2018 года он дебютировал в лиге против Лукаша Раевски на турнире Cage Warriors—99 и победил удушающим приемом сзади.

29 июня 2019 года на турнире Cage Warriors—106 Бернелл завоевал титул чемпиона Cage Warriors в полулёгком весе, победив  Дена Трумана редким удушающим приёмом (японский галстук) во втором раунде.

22 ноября 2019 года Бернелл должен был отстоять свой титул в бою против претендента Стива Эймэбла на турнире Cage Warriors London. Однако претендент не сделал вес и провалил процедуру взвешивания, перевесив Бернелла, и соответственно бой приобрёл рейтинговый статус. Несмотря на перевес соперника, Бернелл сумел победить в этом бою единогласным решением судей.

Bellator MMA 
4 августа 2020 года Бернелл подписал контракт с Bellator MMA.

Дебютировал 10 октября 2020 года на турнире Bellator—248. В дебютном бою он встретился с Дарко Бановичем и выиграл у него техническим нокаутом в первом раунде.

2 апреля 2021 года Бернелл должен был сразиться с победителем The Ultimate Fighter: Team McGregor и Team Faber Солом Роджерсом на турнире Bellator 255. Однако поединок был отменëн из-за проблем с визой. В конечном итоге они встретились 16 апреля 2021 года на турнире Bellator 257: Немков - Дэвис 2, где Бернелл победил Роджерса удушающим приëмом во втором раунде.

Достижения и титулы 
  '''Cage Warriors 
 Чемпион в полулёгком весе.
 Чемпион Европы по бразильскому джиу-джитсу.

Статистика ММА

Профессиональные бои 

|-
|Поражение
|align=center|16-4
| Адам Борич
|Решением (единогласным)
|Bellator 276: Борич - Бернелл 
|align="center"|12 марта 2022
|align="center"|5
|align="center"|5:00
|США, Сент-Луис
|
|-
|Победа
|align=center|16-3
| Эммануэль Санчес
|Решением (единогласным)
|Bellator 263: Pitbull vs. McKee 
|align="center"|31 июля 2021
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|США, Лос-Анджелес
|
|-
|Победа
|align=center|15-3
| Сол Роджерс
|Сабмишном (удушение сзади)
|Bellator 257: Немков - Дэвис 2 
|align="center"|16 апреля 2021
|align="center"|2
|align="center"|4:08
|США, Коннектикут
|
|-
|Победа
|align=center|14-3
| Дарко Банович
|Техническим нокаутом (удары)
|Bellator 248: Конго - Джонсон 2 
|align="center"|10 октября 2020
|align="center"|1
|align="center"|3:13
|Франция, Париж
|Дебют в Bellator
|-
|Победа
|align=center|13-3
| Стив Эмабль
|Решением (единогласным)
|CW 111 Cage Warriors 111 
|align="center"|22 ноября 2019
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Англия, Лондон
|
|-
|Победа
|align=center|12-3
| Ден Трумэн
|Сабмишном (японский галстук)
|CW 106 Cage Warriors 106: Night of Champions 
|align="center"|29 июня 2019
|align="center"|2
|align="center"|3:04
|Англия, Лондон
|Завоевал титул лиги Cage Warriors в полулёгком весе
|-
|Победа
|align=center|11-3
| Ахмед Вила
|Сабмишном (японский галстук)
|CW 103 Cage Warriors 103 
|align="center"|9 марта 2019
|align="center"|1
|align="center"|0:50
|Дания, Копенгаген
|
|-
|Победа
|align=center|10-3
| Лукаш Ражевски
|Сабмишном (удушение сзади)
|CW 99 Cage Warriors 99 
|align="center"|17 ноября 2018
|align="center"|1
|align="center"|3:23
|Англия
|
|-
|Поражение
|align=center|9-3
| Арнольд Аллен
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|UFC Fight Night 130: Томпсон - Тилл 
|align="center"|27 мая 2018
|align="center"|3
|align="center"|2:41
|Англия, Ливерпуль
|
|-
|Победа
|align=center|9-2
| Майк Сантьяго
|Решением (единогласным)
|UFC Fight Night 124: Стивенс - Чой 
|align="center"|14 января 2018
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|США, Миссури
|
|-
|Поражение
|align=center|8-2
| Мишел Празерис
|Сабмишном (удушение север-юг)
|UFC Fight Night 115: Волков - Струв 
|align="center"|02 сентября 2017
|align="center"|3
|align="center"|1:26
|Нидерланды, Роттердам
|
|-
|Победа
|align=center|8-1
| Фернандо Дуарте Герра
|Сабмишном (японский галстук)
|SOMMA 2 Duarte vs. Burnell 
|align="center"|11 ноября 2016
|align="center"|1
|align="center"|1:21
|Шотландия, Глазго
|
|-
|Победа
|align=center|7-1
| Энтони Риджжио
|Сабмишном (японский галстук)
|MMA Galla Gonzalez vs. Djursaa 
|align="center"|17 сентября 2016
|align="center"|1
|align="center"|N/a
|Дания, Оденсе
|
|-
|Победа
|align=center|6-1
| Эмерик Юмби
|Решением (единогласным)
|ICE FC - ICE Fighting Championships 12 
|align="center"|5 марта 2016
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Англия, Ньюкасл
|
|-
|Поражение
|align=center|5-1
| Отт Тониссаар
|Техническим нокаутом (удары)
|Octagon Athletes - Octagon Athletes 2 
|align="center"|7 ноября 2015
|align="center"|2
|align="center"|0:00
|Дания
|
|-
|Победа
|align=center|5-0 
| Хайрэм Родригес
|Решением (единогласным)
|Battle of Copenhagen - Reunion 
|align="center"|3 октября 2015
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Дания, Копенгаген
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Джейми Рейнолдс
|Сабмишном (рычаг локтя)
|Odense Fight Night - 3 
|align="center"|25 апреля 2015
|align="center"|1
|align="center"|0:30
|Дания
|
|-
|Победа
|align=center|3-0 
| Насир Аюби
|Решением (единогласным)
|Trophy MMA 4 - Summer Break 
|align="center"|30 августа 2014 
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Швеция, Мальмё
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Али Селькук Aйин
|Сабмишном (удушение Брабо)
|EMMA 8 - European MMA 8 
|align="center"|22 февраля 2014
|align="center"|1
|align="center"|0:50
|Дания, Ховедстаден
|
|-
|Победа
|align=center|1-0 
| Александр Сревановиц
|Сабмишном (удушение анаконды)
|EMMA 6 - The Real Deal 
|align="center"|26 сентября 2013
|align="center"|1
|align="center"|0:00
|Дания
|
|}

Любительские бои 

|-
|Поражение
|align=center|3-1
| Эрик Фриберг
|Сабмишном (удушение треугольником)
|FG 25 - Fighter Gala 25 
|align="center"|12 мая 2012
|align="center"|2
|align="center"|2:00
|Дания, Фредериксберг
|
|-
|Победа
|align=center|3-0 
| Кейван Акрадлу
|Решением (единогласным)
|FG - Casino Fight Night 
|align="center"|4 февраля 2012
|align="center"|2
|align="center"|2:00
|Дания, Копенгаген
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Джонас Олбертссон
|Решением (единогласным)
|FG 23 - Cage Fight 
|align="center"|1 октября 2011
|align="center"|3
|align="center"|3:00
|Дания, Копенгаген
|
|-
|Победа
|align=center|1-0 
| Лассе Норсков
|Техническим нокаутом (удары)
|FG 22 - Djursaa vs. Ordoyan 
|align="center"|10 сентября 2011
|align="center"|2
|align="center"|1:47
|Дания
|
|-
|}

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Бойцы смешанных единоборств Дании